

Wydarzenia 

 Wojna jugurtyńska: bitwa pod Cyrtą
6 października - Bitwa pod Arauzjoną: klęska Rzymian dowodzonych przez Kwintusa Serwiliusza Cepiona i  Gnejusza Maliusza Maksymusa w starciu z germańskimi Cymbrami

Urodzili się 
 3 stycznia – Marcus Tullius Cicero (Cyceron), mówca rzymski, popularyzator filozofii greckiej, polityk (zm. 43 p.n.e.)
 29 września – Gnaeus Pompeius Magnus (Pompejusz), rzymski polityk i dowódca wojskowy (zm. 48 p.n.e.)

Przypisy